

Geografia

Romania
 Borșa – cittadina del Distretto di Maramureș
 Băile Borșa  – detta anche Baia Borșa, frazione del comune di Borșa (Maramureș)
 Borșa – (Kolozsborsa) – località del Distretto di Cluj ora facente parte della Zona metropolitana di Cluj Napoca
 Borșa – (Borostelek) – villaggio del Distretto di Bihor
 Borșa – villaggio del Distretto di Iași
 Borșa-Cătun (Bánffytanya) – villaggio del Distretto di Cluj
 Borșa-Crestaia (Keresztaljatelep) – villaggio del Distretto di Cluj
 Borșa – fiume

Altro 
 Roland Borșa – voivoda della Transilvania

Pagine correlate 
 Borș